Stopnik je lahko:

 Stopnik, Občina Tolmin
 Stopnik, Občina Vransko